Polson désigne :

John Polson, acteur et metteur en scène australien ;
 Gordon Polson (1959-) , joueur de football australien
Polson, une ville du Montana, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme